Guntli ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Guntli (1872–1933), Schweizer Anwalt und Politiker (Konservative Volkspartei)
 Stephan Guntli (* 1961), in Deutschland lebender Schweizer Fernsehjournalist, Filmregisseur und Dokumentarfilmproduzent